Finale ima više značenja:
 Finale (Padova)
 Finale (Palermo)
 Finale (Vičenca)